Reust steht für:

 Reust, Ortsteil der Gemeinde Rückersdorf, Landkreis Greiz, Thüringen
 Reust, Ortschaft der Gemeinde Sigriswil, Kanton Bern, Schweiz
 Reust, Weiler der Gemeinde Horrenbach-Buchen, Kanton Bern, Schweiz

Reust ist der Familienname folgender Personen:
 Céline Reust (* 1998), Schweizer Tischtennisspielerin
 Clara Reust (1916–2000), Schweizer Rassehygienikerin